Буена Суерте има више значења:

 Буена Суерте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буена Суерте, Ел Хардин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буена Суерте (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику